

Geografia
 Castilho – comune del Brasile nello Stato di San Paolo

Persone
 Alfredo Ramos Castilho – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Ana Lúcia Castilho da Mota – ex cestista brasiliana
 Carlos José Castilho – calciatore e allenatore di calcio brasiliano

Pagine correlate
 De Castilho